SUF er en flertydig forkortelse, benyttet af:

 Socialistisk UngdomsFront
 Den Sociale Udviklingsfond
og tidligere af:
 Socialistisk Ungdoms Forum (1961-72), omdannet til Revolutionære Socialisters Forbund
 Socialdemokratisk Ungdomsforbund (1906-1921), omdannet til Kommunistisk Ungdoms Forbund og i 1924 til Danmarks Kommunistiske Ungdom
 Socialistisk Ungdomsforbund (1904-1908/10), opslugt af Socialdemokratisk Ungdomsforbund
 Socialistisk Uddannelsesfront